Li Chengjiang, né le  à Changchun, est un patineur artistique chinois.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 

Patineur artistique chinois
Naissance en avril 1979
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Naissance à Changchun